Codet peut faire référence à :

Patronyme 
 Henri Codet (1889-1939), psychanalyste et psychiatre français ;
 Jean Codet (1852-1920), industriel et homme politique français ;
 Louis Codet (1876-1914), écrivain français ;
 rue Louis-Codet voie du  de Paris ;
 Louis-Paul Codet (1824-1880), homme politique français ;
 Pierre Codet (1863-1924), industriel et homme politique français ;
 Pierre Codet (1905-1990), général de brigade français.

Autre 
 En informatique, un Codet est un groupe d'éléments représentant une donnée élémentaire.

Homonymie de patronyme